Такмичење у трчању на 200 метара у мушкој конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2017. у Гросетоу одржано је 21. и 22. јула 2017. на Stadio Carlo Zecchini- у.

Титулу освојену у Ешилструни 2015, није бранио Томи Рамдан из Уједињеног Краљевства јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 20 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 13. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 200 метара 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имали су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 20. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 5 група. У полуфинале су се пласирала прва 4 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,
Почетак такмичења: група 1 у 11:15, група 2 у 11:21, група 3 у 11:27, група 4 у 11:33, група 5 у 11:39.
Ветар: група 1: -0.,3 м/с, група 2: +0,2 м/с, група 3: -0,5 м/с, група 4: -0,6 м/с, група 5: -2,7 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 20. јула 2017. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељена у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Почетак такмичења: група 1 у 18:10, група 2 у 18:16, група 3 у 18:22.
Ветар: група 1: +0,3 м/с, група 2: -1,8 м/с, група 3: -0,8 м/с.

Финале 
Финале је одржано 21. јула 2017. године у 17:30.,

Ветар: -4,3 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 16 - 20)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2017.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре